Ло́гос ( «слово; мысль, смысл, понятие; число»):

 Логос — философский термин
 Логос (журнал) — журнал
 Логос (издательство) — московское издательство
Логос — классический объект пояса Койпера